publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, een in Nederland bij wet ingestelde vereniging van producenten of ondernemers
 Partij Belangenbehartiging en Ontwikkeling, een politieke partij in Suriname